Casa Branca (Sousel), plaats in de Portugese gemeente Sousel
Casa Branca (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo